Município de Benton pode referir-se a algum dos seguintes lugares nos Estados Unidos:

 Município de Benton (condado de Faulkner, Arkansas), um município localizado no condado de Faulkner.
 Município de Benton (condado de Fulton, Arkansas), um município localizado no condado de Fulton.
 Município de Benton (condado de McCook, Dacota do Sul), um município localizado no condado de McCook.
 Município de Benton (condado de Minnehaha, Dacota do Sul), um município localizado no condado de Minnehaha.
 Município de Benton (condado de Spink, Dacota do Sul), um município localizado no condado de Spink.
 Município de Benton (condado de Franklin, Illinois), um município localizado no condado de Franklin.
 Município de Benton (condado de Lake, Illinois), um município localizado no condado de Lake.
 Município de Benton (condado de Elkhart, Indiana), um município localizado no condado de Elkhart.
 Município de Benton (condado de Monroe, Indiana), um município localizado no condado de Monroe.
 Município de Benton (condado de Benton, Iowa), um município localizado no condado de Benton.
 Município de Benton (condado de Cass, Iowa), um município localizado no condado de Cass.
 Município de Benton (condado de Dês Moines, Iowa), um município localizado no condado de Dês Moines.
 Município de Benton (condado de Fremont, Iowa), um município localizado no condado de Fremont.
 Município de Benton (condado de Keokuk, Iowa), um município localizado no condado de Keokuk.
 Município de Benton (condado de Lucas, Iowa), um município localizado no condado de Lucas.
 Município de Benton (condado de Ringgold, Iowa), um município localizado no condado de Ringgold.
 Município de Benton (condado de Taylor, Iowa), um município localizado no condado de Taylor.
 Município de Benton (condado de Wayne, Iowa), um município localizado no condado de Wayne.
 Município de Benton (condado de Atchison, Kansas), um município localizado no condado de Atchison.
 Município de Benton (condado de Butler, Kansas), um município localizado no condado de Butler.
 Município de Benton (condado de Hodgeman, Kansas), um município localizado no condado de Hodgeman.
 Município de Benton (condado de Berrien, Michigan), um município localizado no condado de Berrien.
 Município de Benton (condado de Cheboygan, Michigan), um município localizado no condado de Cheboygan.
 Município de Benton (condado de Eaton, Michigan), um município localizado no condado de Eaton.
 Município de Benton (condado de Carver, Minnesota), um município localizado no condado de Carver.
 Município de Benton (condado de Adair, Missouri), um município localizado no condado de Adair.
 Município de Benton (condado de Andrew, Missouri), um município localizado no condado de Andrew.
 Município de Benton (condado de Atchison, Missouri), um município localizado no condado de Atchison.
 Município de Benton (condado de Cedar, Missouri), um município localizado no condado de Cedar.
 Município de Benton (condado de Crawford, Missouri), um município localizado no condado de Crawford.
 Município de Benton (condado de Daviess, Missouri), um município localizado no condado de Daviess.
 Município de Benton (condado de Douglas, Missouri), um município localizado no condado de Douglas.
 Município de Benton (condado de Holt, Missouri), um município localizado no condado de Holt.
 Município de Benton (condado de Howell, Missouri), um município localizado no condado de Howell.
 Município de Benton (condado de Knox, Missouri), um município localizado no condado de Knox.
 Município de Benton (condado de Linn, Missouri), um município localizado no condado de Linn.
 Município de Benton (condado de Newton, Missouri), um município localizado no condado de Newton.
 Município de Benton (condado de Osage, Missouri), um município localizado no condado de Osage.
 Município de Benton (condado de Wayne, Missouri), um município localizado no condado de Wayne.
 Município de Benton (condado de Webster, Missouri), um município localizado no condado de Webster.
 Município de Benton (condado de Hocking, Ohio), um município localizado no condado de Hocking.
 Município de Benton (condado de Monroe, Ohio), um município localizado no condado de Monroe.
 Município de Benton (condado de Ottawa, Ohio), um município localizado no condado de Ottawa.
 Município de Benton (condado de Paulding, Ohio), um município localizado no condado de Paulding.
 Município de Benton (condado de Pike, Ohio), um município localizado no condado de Pike.
 Município de Benton (condado de Columbia, Pensilvânia), um município localizado no condado de Columbia.
 Município de Benton (condado de Lackawanna, Pensilvânia), um município localizado no condado de Lackawanna.